Catharina ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite westlich des Mare Nectaris, westlich des Kraters Beaumont und südlich von Cyrillus.
Der Krater ist sehr stark erodiert und der Kraterrand vielfach überlagert, insbesondere durch den großen Nebenkrater Catharina P.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach der Heiligen Katharina von Alexandrien offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Catharina auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Katharina von Alexandrien als Namensgeber